Алгоритм Видемана — алгоритм, позволяющий получить решение системы линейных уравнений  над конечным полем . Был предложен Дугласом Видеманом () в 1986 году. В течение некоторого времени после опубликования статьи, алгоритм не получил большой поддержки и считался пригодным только для получения наилучших оценок сложности. Но позже алгоритмы Видемана были реализованы на компьютере и использовались, например, для поиска разложения многочленов на множители над конечными полями.

История возникновения
Алгоритмы Видемана были представлены общественности в прошлом столетии. В 1986 году в январском выпуске журнала IEEE Transactions on Information Theory была опубликована статья Дугласа Видемана под названием «Решение разреженной системы линейных уравнений над конечным полем» (). В ней были описаны алгоритмы для решения системы линейных уравнений над конечным полем в случае когда матрица системы является разреженной. Причём в статье были рассмотрены случаи с различными разреженными матрицами. Также в статье было опубликовано обоснование алгоритмов и оценка сложности их работы.

Задача 
Алгоритм нужен чтобы решить систему линейных уравнений . Матрица  имеет размерность  и предполагается разреженной, количество ненулевых элементов в ней равно .

Теория 
С помощью матрицы  определяется невырожденное линейное отображение(которое обозначается также ) на пространстве . Рассматривается пространство , порождённое множеством векторов  и определяется   - линейное отображение  на . 

Обозначим  — минимальный многочлен , то есть ненулевой многочлен наименьшей степени, такой, что  является нулевым отображением , при чём нормализованный так, что его свободный член равен единице. Отметим, что если , то  - нулевое отображение тогда и только тогда, когда . Кроме того,  делит многочлен , и поэтому .

Обозначим , где  - коэффициенты . Если можно найти , то решение системы  также находится: так как  и , то

 

Пусть  - какой-либо фиксированный вектор из . Обозначим стандартное билинейное отображение  в  как  , то есть .

Так как , то последовательность 

 

удовлетворяет линейному рекуррентному соотношению, характеристический многочлен которого равен . Пусть  - характеристический многочлен самого короткого рекуррентного соотношения. Тогда . Действительно, если разделить с остатком 

, 

то из равенств 

,

и минимальности  будет следовать, что . Поскольку свободный член  равен единице, то можно принять, что свободный член  равен единице.

Минимальный многочлен  для последовательности  может быть получен с помощью алгоритма Берлекэмпа-Месси по первым её  членам. Существуют два метода решения исходной системы. 

Первый метод. Выбирается случайный вектор . Строится  и в предположении, что , находится  по формуле 

 

Этим путём с достаточно высокой вероятностью можно найти решение.

Второй метод. Пусть   для некоторого вектора  . Если вектор  равен 0, то находится   по формуле

   (так как тогда  ).

Если же , то повторяется процедура, то есть выбирается случайный вектор  и строится минимальный многочлен  для последовательности . Если , то  и можно найти решение x по формуле 

,

иначе выбирается  и так далее.

Докажем, что если сделано  итераций, то  делит . Выше было показано, что . Далее, если предположить что  делит  , то поскольку   - минимальный многочлен для последовательности  , а многочлен
 её аннулирует, то , что и требовалось доказать.

Теперь очевидно, что если , то . То есть, как только будет найден нулевой вектор , то можно найти решение исходной системы по формуле 

.

Алгоритм 1 
В оригинальной статье алгоритм имеет такое название. На его основе строится  детерминированный алгоритм, который в оригинальной статье называется алгоритм 2.

Описание алгоритма 

1 этап. Приравнивается .

2 этап. Если , то решение равно , и алгоритм прекращает работу.

3 этап. Выбирается случайный вектор .

4 этап. Вычислить первые  членов последовательности .

5 этап. Вычислить минимальный многочлен  последовательности из 4-го этапа, причём нормализовать его так, чтобы его свободный член равнялся единице. Это можно осуществить с помощью алгоритма Берлекэмпа-Месси.

6 этап. Присвоить 

, где 

,

.

7 этап. Присвоить  и вернуться на второй этап.

Обоснование корректности алгоритма с помощью метода математической индукции 
 
 соответствует правой части формулы  без знака минус. При  выбирается , рассматривается  членов последовательности  и находится  по алгоритму Берлекэмпа-Месси. Тогда . 

Пусть после  проходов алгоритма выполнены равенства

Тогда после  прохода

,

То есть формулы для  и  сохраняются. Теперь корректность алгоритма следует из раздела теория.

Детерминированный алгоритм

Описание алгоритма 

1 этап. Найти значение .

2 этап. Приравнять нулю , а  единице.

3 этап. Присвоить (единица находится на  месте).

4 этап. Найти последовательность  при помощи первого этапа.

5 этап. Найти последовательность , можно использовать дискретное преобразование Фурье.

6 этап. Найти минимальный многочлен  со свободным членом равным единице с помощью алгоритма Берлекэмпа-Месси.

7 этап. Присвоить .

8 этап. Увеличить  на единицу. Если  и , то возвратиться на 3 этап. 

9 этап. Для многочлена  с помощью найденных на первом этапе значений  отыскать решение  системы с помощью формулы

.

Обоснование корректности алгоритма 

Обратим внимание, что фактически алгоритм работает также, как и алгоритм 1, только векторы  выбираются не случайно, а идёт перебор единичных векторов . Очевидно, что , где  — минимальный многочлен для последовательности

.

Алгоритм закончил работу при некотором значении параметра . Предположим, что . Так как 
 и , то . Отсюда следует, что на этапе 9 решение исходной системы точно будет найдено. 

Теперь рассмотрим случай . Поскольку был совершён перебор всех единичных векторов , то вектор  ортогонален . Следовательно, . Так как   и  -минимальный многочлен, то . Поэтому и в данном случае подтверждена корректность работы алгоритма.

Оценка сложности алгоритма 
Для детерминированного алгоритма Видеманом была получена следующая оценка сложности: . Полученная оценка сложности является наилучшей среди известных. Благодаря алгоритму Видемана возможно улучшение оценки сложности в других алгоритмах, использующих методы решения линейных систем.

Аналогичные алгоритмы
Где может пригодится решение системы линейных уравнений над конечным полем? Потребность в их решении возникает при использовании алгоритмов факторизации и при решении задач дискретного логарифмирования, использующих факторные базы. Существует большое количество алгоритмов для получения решения системы линейных уравнений над конечными полями. Помимо алгоритмов Видемана можно использовать гауссово и структурное гауссово исключения, алгоритм Ланцоша, метод сопряжённых градиентов  . Также известны алгоритмы основанные на быстром умножении матриц, например на алгоритмах Штрассена и Копперсмита-Винограда. Свои алгоритмы были предложены Коновальцевым и Бриллхартом. 

В общем случае (матрица системы не является разреженной) в последнее время чаще используется алгоритм Ланцоша(вероятно, вместе со структурированным гауссовым исключением для получения более плотной матрицы подсистемы). Но в случае разреженной матрицы эффективнее всего использовать алгоритмы Видемана, так как оценки их сложности являются наилучшими из известных. Не сразу алгоритмы Видемана получили признание, но позже всё-таки были реализованы на компьютере. Алгоритмы использовались, например, для разложения многочленов на множители над конечными полями. 

Позже появились различные модификации оригинального алгоритма, например блочный алгоритм Видемана.

Примечания

Литература 
  

Криптография
Теоретико-числовые алгоритмы